Lugang kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lugang (socken i Kina, lat 33,27, long 114,25), Henan, 
 Lugang (socken i Kina, lat 35,18, long 114,82), Henan, 

Robotskapade Kinaförgreningar